Klockorna kan syfta på:

 Klockorna (målning) – en målning av Ilmari Aalto från 1914
 Klockorna (roman av Charles Dickens) – en roman av Charles Dickens
 Klockorna (roman) – en detektivroman av Agatha Christie